Németh Dezső (1913–1949) katonatiszt
Németh Dezső (1940) költő
Németh Dezső (1975) pszichológus
Németh Dezső (vívó)